Nueva Imperial kan syfta på följande platser:

Chile 

 Nueva Imperial (ort), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 
 Nueva Imperial (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 

Robotskapade Chileförgreningar